Гростіміг () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Ельба-Ельстер. Складова частина об'єднання громад Шраденланд.

Площа — 20,10 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу